

Geografia 
 Braunfels – comune nel land dell'Assia, Germania
 New Braunfels – città capoluogo della Contea di Comal, Texas, Stati Uniti d'America
 Solms-Braunfels – contea storica nella regione dell'Assia, Germania

Persone 
 Amalia di Solms-Braunfels – contessa di Solms-Braunfels
 Federico Guglielmo di Solms-Braunfels – primo principe di Solms-Braunfels
 Guglielmo di Solms-Braunfels – nobiluomo e capo del casato di Solms-Braunfels
 Stephan Braunfels – architetto tedesco
 Ulrica Luisa di Solms-Braunfels – contessa di Solms-Braunfels
 Walter Braunfels – compositore e pianista tedesco